Hin und her steht für:
 Hin und Her, ein satirisches Theaterstück (1933/34) von Ödön von Horváth
 Hin und her (1948), einen österreichischen Kinofilm von und mit Theo Lingen
 Hin und her (1954), einen deutschen Fernsehfilm von Erich Geiger
 Hin und her (1963), einen österreichischen Fernsehfilm von Otto Schenk
 Hin und her (1993), einen österreichischen Fernsehfilm von Martin Anibas